ACP est un sigle, qui signifie :

Sciences et techniques 
ACP est un sigle, qui signifie :
 Acide hexachloroplatinique hexahydraté, un catalyseur ;
 Acyl Carrier Protein, le terme anglais pour protéine porteuse d'acyle ;
 Aerosol Collector and Pyrolyser (anglais), un instrument de la sonde Cassini-Huygens ;
 IBM Airline Control Program, le terme anglais pour programme de contrôle pour compagnie aérienne, un système d'exploitation développé par IBM, remplacé depuis par Transaction processing facility (TPF) ;
 Amplification en chaîne par polymérase, méthode de biologie moléculaire d'amplification d'ADN in vitro ;
 Analyse en composantes principales, une méthode statistique utilisée dans l'analyse de données numériques ;
 Approche centrée sur la personne, l'approche psychologique de Carl Rogers ;
 Approche Centrée sur le Patient, en médecine ;
 Audio Control Panel (anglais), en avionique ;
 Automatic Colt Pistol (anglais), une abréviation utilisée dans la dénomination des munitions pour 6,35mm ou .25 ACP, 7,65 Browning, 9 mm court et .45 ACP, voir .
 Atrophie corticale postérieure, maladie neurodégénérative rare
 Autologous Conditioned Plasma, en français Plasma autologue conditionné, utilisé pour le traitement de l'arthrose.

Autres 
 pays ACP, pays d'Afrique, Caraïbes et Pacifique, les pays signataires de la convention de Lomé et de l'accord de Cotonou ;
 Autorité de contrôle prudentiel ACP/ACPR, un régulateur des secteurs bancaires et assurantiels français rattaché à la Banque de France (ex-Commission Bancaire) ;
 Agence centrale de presse, le nom d'une agence de presse française disparue ;
 Agence congolaise de presse, l'agence de presse du gouvernement de la République démocratique du Congo ;
 Association canadienne des paiements (aussi appelée Paiements Canada) ;
 Association of Chess Professionals un syndicat de joueurs d'échecs professionnels fondé en 2003 par Joël Lautier ;
 Art Crime Production, un groupe de graffiteurs principalement actif dans Rosemont à Montréal ;
 Autorité du Canal de Panama ;
 Audax Club parisien.